Tenisový turnaj WTA Porsche Tennis Grand Prix 2011 se konal ve dnech 16. až 24. dubna v německém Stuttgartu v hale na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie Premier a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 721 000 USD.

Prize Money 
Celkový rozpočet turnaje pro rok 2011 činil 721 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První dvě nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (finále)
  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (2. kolo, skreč)
  Samantha Stosurová (semifinále)
  Li Na (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= Z Kučová
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= A Čakvetadze
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=4r

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Petkovic
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= T Paszek
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= B García Vidagany
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= J Janković
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Hampton
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Radwańská
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= K Barrois
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Šafářová
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= C Pironkova
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= M Bartoli
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= Z Kučová
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Petkovic
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= J Janković
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= F Schiavone
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Radwańská
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= K Barrois
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= M Bartoli
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= C Wozniacki
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Petkovic
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A Radwańská
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= K Barrois
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= C Wozniacki
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2='6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= A Radwańská
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská /  Daniela Hantuchová (1. kolo, odstoupily)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  Klaudia Jansová /  Alicja Rosolská ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry 
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2011
WTA Tour 2011